Роща (значения):

 Роща — пуща, заповедный лес, заказник, ращёный или бережёный лес; чисто содержимый лесок, парк; вообще небольшой, близкий к жилью лиственный (нехвойный) лесок.
 Роща — в древности (до появления храмов) место священнодействий.

Топоним

Белоруссия 
 Роща — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Роща — посёлок в Чаусском районе Могилёвской области.
 Роща — платформа Белорусской железной дороги.

Россия 
 Роща — разъезд в Шекснинском районе Вологодской области.
 Роща — село в Тарусском районе Калужской области.
 Роща — село в Уярском районе Красноярского края.
 Роща — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Роща — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Роща — посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Роща — посёлок в Белорецком районе Республики Башкортостан.
 Роща — деревня в Шаранском районе Республики Башкортостан.
 Роща — посёлок в Сальском районе Ростовской области.
 Роща — село в Шалинском районе Свердловской области.
 Роща — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Роща — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Роща — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Роща — станция Бологое — Псковского направления Октябрьской железной дороги.

Украина 
 Роща — село, Арцизский район, Одесская область.
 Роща — село, Путивльский район, Сумская область.
 Роща — село, Новгород-Северский район, Черниговская область.

См. также 
 Красная Роща
 Берёзовая роща
 Марьина роща
 Рощино | Рощин
 Грове | Гроув ()

Примечания